Чалик — село в Тараклійському районі Молдови
 Ахмет Їлмаз Чалик (тур. Ahmet Yılmaz Çalık, нар. 26 лютого 1994, Анкара) — турецький футболіст.